Бурдийон (Bourdillon) — французская и английская фамилия.

Известные носители:

  (1883—1948) — британский колониальный губернатор.
 Фрэнсис Уильям Бурдийон (1852—1921) — британский поэт и переводчик.
  (1924—1956) — британский альпинист.
  (1849—1930) — натуралист, офицер .